Tokitsukaze (schip, 1916) - Japanse torpedobootjager
 Tokitsukaze (schip, 1939) - Japanse torpedobootjager